
Международная Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (аббревиатура ;  — аббревиатура ) — неправительственная международная организация, членами которой являются библиотеки, национальные библиотечные организации и информационные службы. Всего в ней состоит более 1600 членов из 150 стран мира.

Целью создания ИФЛА является укрепление международного сотрудничества библиотек и поддержка высокого уровня библиотечно-информационного обслуживания библиотек во всем мире, поддержка научных исследований в области библиотечно-информационной работы, распространению понимания ценности и важности высококачественного библиотечно-информационного обслуживания в частных, общественных и государственных секторах экономики и культуры.

ИФЛА обеспечивает всемирному библиотечному сообществу возможность регулярно встречаться для обмена мнениями по широкому кругу вопросов библиотечно-информационного обслуживания, поддерживает сотрудничество с международными объединениями и организациями.

ИФЛА была основана в Эдинбурге (Шотландия) в 1927 году. В 1971 году в Нидерландах был принят Устав организации. Штаб-квартира Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA) расположен в Королевской библиотеке Нидерландов в Гааге.

Комитет по свободному доступу к информации и свободе выражения (FAIFE) 
Одним из основных подразделений IFLA является Комитет по свободному доступу к информации и свободе выражения — FAIFE, задачей которого является повышение роли интеллектуальной свободы применительно к библиотекам. Он защищает и пропагандирует фундаментальные права человека, провозглашенные в Ст.19 Всеобщей декларации прав человека ООН. Этот комитет занимается проблемами обеспечения свободного доступа к информации и свободы выражения в библиотечной сфере, проводит мониторинг состояния интеллектуальной свободы в мировом библиотечном сообществе, разрабатывает для ИФЛА стратегии развития сотрудничества с другими международными организациями в защиту прав человека, такими как UNESCO, PEN International, Article XIX, Index on Censorship, IFEX и Amnesty International. FAIFE так же, как и IFLA, активно сотрудничает с международными объединениями и организациями.

Президенты 
 1927—1931  Исак Коллийн
 1931—1936  Уильям Уорнер Бишоп
 1936—1947  Марсель Годе
 1947—1951  Вильхельм Мунтхе
 1951—1958  Пьер Буржуа
 1958—1963  Густав Хофман
 1963—1969  Фрэнк Фрэнсис
 1969—1974  Герман Либарс
 1974—1979  Пребен Киркегор
 1979—1985  Эльзе Гранхейм
 1985—1991  Ханс-Петер Ге
 1991—1995  Роберт Уэджуорт
 1995—2003  Кристин Дешам
 2003—2005  Кей Разерока
 2005—2007  Алекс Бирн
 2007—2009  Клаудиа Люкс
 2009—2011  Эллен Тисе
 2011—2013  Ингрид Парент
 2013—2015  Синикка Сипиля
 2015—2017  Донна Шидер
 2017—2019  Глория Перес-Сальмерон
 2019—2021  Кристин Маккензи

См. также 
 Российская библиотечная ассоциация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ИФЛА
  (На сайте РБА)
 IFLA Journal
 Комитет по свободе доступа к информации и свободе выражения Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (FAIFE IFLA)

Библиотечное дело
Библиотечные ассоциации
Международные ассоциации